Фридрих Шульц (нем. Friedrich Schulz):
 Шульц, Фридрих (1897—1976) — германский военачальник, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми Листьями и Мечами.
 Шульц, Фридрих Вильгельм (1804—1876) — немецкий ботаник, специалист по систематике семейства Заразиховые.
 Шульц, Фридрих Иоахим Христофор (1762—1798) — немецкий писатель-романист, переводчик, педагог.